Acroriodes är ett släkte av fjärilar. Acroriodes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Acroriodes